Strangis ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Strangis, US-amerikanische Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Judy Strangis (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Luigi Strangis (* 2001), italienischer Popsänger